Серано́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 660 км на південний схід від Парижа, 120 км на північний схід від Марселя, 50 км на захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 215 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 461,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серанон на сайті французького Національного інституту географії
 Серанон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серанон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серанон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серанон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи